Provinciaal Veiligheidsinstituut (Antwerpen), Vlaamse instelling vallend onder het Provinciebestuur van Antwerpen.
Veiligheidsinstituut (Amsterdam), instelling te Amsterdam die zich bezighield met het welzijn van arbeiders, ook bekend als Veiligheidsmuseum